Luigi Spagnol – editore e traduttore italiano
 Mario Spagnol – editore italiano
 Tito A. Spagnol – scrittore, giornalista e regista italiano